Der Begriff Arrode kann sich beziehen auf:

 Arrode, Ortsteil von Werther (Westf.)
 Arrode (Familie), Pariser Kaufmannsfamilie des 13. und 14. Jahrhunderts